Le mot spip :
 Spip est le nom de l'écureuil dans la bande dessinée Spirou et Fantasio.

SPIP en tant qu'acronyme :
 SPIP est un système de gestion de contenu libre basé sur PHP et MySQL, mais aussi sur SQLite et PostgreSQL (en version expérimentale) ; 
 Les SPIP (services pénitentiaires d'insertion et de probation) sont des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire française.